Sturmtruppen, truppe d'assalto austrotedesche della prima guerra mondiale, può significare anche:

Cinema 
 Sturmtruppen – film diretto da Salvatore Samperi del 1976.
 Sturmtruppen 2 - Tutti al fronte – film diretto da Salvatore Samperi del 1982.

Fumetti 
Sturmtruppen – fumetto satirico/comico ideato e disegnato da Bonvi.

Musica 
 Sturmtruppen – singolo di Cochi e Renato del 1976.

Videogiochi 
 Sturmtruppen: The Videogame – videogioco pubblicato nel 1992 per Amiga dall'editrice italiana Ide.